MBD steht für:
 Methyl-CpG-bindende Domäne, eine Proteindomäne für die Bindung an methylierte DNA, siehe DNA-Methylierung #DNA-Methyltransferasen (DNMT)
 Munitionsbergungsdienst der DDR

MBd steht für:
 Megabaud,  Symbolrate (Schrittgeschwindigkeit) in der Nachrichtentechnik und Fernmeldetechnik, siehe Baud

mbd steht für:
 Dibabawon (ISO-639-3-Code), Dialekt von Agusan (Sprache), eine der philippinischen Sprachen in Mindanao, Philippinen

Abkürzung